Mia Rose es un nombre propio que puede referirse a:

Personajes 
 Mia Rose (1988-), cantautora inglesa - pseudónimo de Maria Antonia Sampaio Rosa;
 Mia Rose (1987-), actriz porno estadounidense;